Bear-Gletscher (engl. für „Bärengletscher“) ist der Name folgender Gletscher:

 Bear-Gletscher (Alaska) 
 Gletscher im Bear Glacier Provincial Park in British Columbia (Kanada), siehe Bear-River-Gletscher
 Gletscher in der Kette der Akademie der Wissenschaften in Tadschikistan, siehe Medwedschij-Gletscher

Siehe auch:
 Behr-Gletscher